Valea Mică se poate referi la mai multe localități din România:
 Valea Mică, o localitate din județul Alba
 Valea Mică, o localitate din comuna Cleja, județul Bacău
 Valea Mică, o localitate din comuna Roșiori, județul Bacău
 Valea Mică, o localitate din județul Covasna
 Valea Mică, o localitate din județul Gorj
 Valea Mică, o localitate din județul Vrancea